Entende-se por material sintético um determinado material obtido artificialmente, ou seja, que contém substâncias desenvolvidas em laboratório e não extraídas diretamente da natureza.

História
Em 1862, o metalúrgico Alexander Parkes fabricou um material duro que poderia ser moldado em formas diferentes. O Parkesine foi o primeiro material semissintético: surgia, assim, o primeiro plástico inventado pelo homem. Acrílico, polietileno, nylon, poliestireno são exemplos de materiais sintéticos usados de forma variada e utilizados em quase todas as áreas da vida humana.

Ver também 
 Elemento sintético

Ligações externas 
 Material sintético no Discovery Brasil

chuoa
Materiais compostos